Ghaleb ist der Familienname folgender Personen:

 Habibullah Ghaleb (* 1939), afghanischer Politiker
 Ibrahim Ghaleb (* 1990), saudi-arabischer Fußballspieler